La següent és una llista de les ciutats amb més de 50.000 habitants del Kazakhstan. Els noms de molts llocs han canviat durant l'últim segle, de vegades més d'una vegada. Sempre que ha estat possible, els noms antics s'han inclòs i vinculat als nous.

Antics assentaments 
 Djand
 Kaialikh
 Otrar
 Sabran (Àsia central)
 Saraitxuk
 Sighnak
 Yanghikent

Enllaços externs 
 Mapa

Ciutats del Kazakhstan
Llistes de ciutats